Шабловка — название населённых пунктов в России:

 Шабловка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Шабловка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.